In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale sovietica (sono compresi i dati della Nazionale della CSI).

Lista

Collegamenti esterni

Sovietica